Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2012 was het veertiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde dertien wedstrijden. De eerste wedstrijd was op 26 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië.
De laatste wedstrijd werd op 7 oktober op het circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden.

Kalender

Coureurs en teams

WK stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2012
Wereldkampioenschap Supersport